Les Graptolithoidea (Graptolithes en français) sont une classe de vers marins hémichordés.

Cette classe, reconnue notamment par le WoRMS ne l'est pas pour d'autres sources, telles que l’ITIS, qui lui préfèrent celle des Pterobranchia Lankester, 1877.

Description et caractéristiques 
Cette classe d'animaux caractérisés par une reproduction par bourgeonnement (stolomisation) et par une vie libre fixée dans un tube chitineux. On note également une transformation du proboscis en couronne de tentacules (régression pour imiter les Lophophoronidés) ce qui permet un mode de nutrition suspensivore. 

Découverts dans les années 1800, ces organismes d'abord placés parmi les bryozoaires furent baptisés « anges de mer » ou « ptérobranches » (le terme « graptolithe » étant à l'origine réservé aux taxons fossiles). C'est un groupe extrêmement ancien : on connaît des fossiles remontant au début du Cambrien. La plupart des espèces vivent en eaux froides (notamment en Antarctique), mais certaines peuvent être trouvées en eaux tempérées. 

On ne connaît que deux genres taxinomiques actuels : Cephalodiscus M'Intosh, 1882 (Cephalodiscoidea, Cephalodiscidae) et Rhabdopleura Allman, 1869 (Rhabdopleuroidea, Rhabdopleuridae).

Liste des ordres 
Selon  :
 ordre  Camaroidea
 ordre Cephalodiscoidea
 ordre  Crustoidea
 ordre  Dithecoidea
 ordre Rhabdopleuroidea
 ordre  Stolonoidea
 ordre  Tuboidea

Références taxinomiques

Notes et références 

Classe de deutérostomiens (nom scientifique)
Hemichordata